Bonel peut désigner :
 Danielle Bonel (1919-2012), actrice française et secrétaire d'Édith Piaf ;
 Germain Bonel (1913, 2002), peintre catalan ;
 Juan José Bonel y Orbe (1782-1857), cardinal espagnol ;
 Paul Bonel (1975-), raseteur français ;
 P.G.A. Bonel (17..-1842), auteur dramatique français.